Mužská dvouhra European Open 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do singlové soutěže antverpského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl francouzský tenista Richard Gasquet, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený Francouz Jo-Wilfried Tsonga, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou čtyřku Diega Schwartzmana po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2017
ATP World Tour 2017